Papilionella är ett släkte av nässeldjur. Papilionella ingår i familjen Sertulariidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hydrozoer
Papilionella